Die All England 1906 fanden vom 1. bis zum 4. März 1906 in London statt. Es war die 8. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 4. Mal im Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City in Islington statt. Der Titel des Vorjahres konnte im Damendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
Hauptquartier der London Rifles Brigade’s City, Bunhill Row, Islington

Finalspiele

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1906
1906
Sportveranstaltung im London Borough of Islington